Pohořelec je místní jméno, které mají některá místa postižená v minulosti požárem. Jmenují se tak například:

 Pohořelec (Hradčany) – část pražských Hradčan u Strahovského kláštera, též název ulice
 Pohořelec (Zbečno) – vesnice v obci Zbečno v okrese Rakovník v katastrálním území Újezd nad Zbečnem
 Pohořelec (Brno) – ulice v Brně

Související články 
 Pohořelice (rozcestník)
 Zhořelec
 Žďár
 Proseč (rozcestník)